L'institut universitaire de technologie Paris Pajol (anciennement IUT Diderot ou IUT Paris Jussieu), est un IUT ouvert en septembre 1993 rattaché actuellement à l'université Paris-Cité et dirigé par Steeve Reisberg. Le département de mesures physiques qu'il abrite est dirigé par Kristine Jurski.

Autrefois situé sur le campus de Jussieu, il a été transféré dans le bâtiment Biopark situé au sein du campus Paris Rive Gauche dans le  de Paris, à la suite du déménagement de l'ensemble de l'université Paris-VII. Depuis , dans le cadre du « Contrat de Projets 2007 - 2013 », il est situé au 20 quater rue du Département, sur la ZAC Pajol dans le .

Histoire

Formations proposées 

Avec un effectif de plus de quarante enseignants, l'IUT de Paris Pajol accueille chaque année plus de deux cents étudiants répartis en deux formations :

 BUT MP : un bachelor universitaire de technologie en mesures physiques avec spécialité « contrôles physico-chimiques » et avec options physique ou chimie. Il offre une formation universitaire de niveau bac + 2, équivalente à  européens (ECTS) dans le cadre réglementaire du LMD. La formation est découpée en 4 semestres d'enseignement continu, avec la possibilité de redoubler 2 semestres. Elle comporte des enseignements encadrés, des projets tutorés et un stage obligatoire de fin d'études d'une durée minimum de 10 semaines.

 LP MQSI : Une Licence Professionnelle de Gestion de la Production Industrielle avec spécialité Métrologie, Qualité et Sûreté industrielle. Créée en 2002, cette Licence Pro offre un diplôme national à bac + 3, équivalent à 180 crédits européens dans le cadre du LMD. La formation s'effectue en alternance pendant une période d'un an.

Site de l'IUT () 

L'IUT Paris Diderot est situé au 20 quater rue du département au sein de la ZAC Pajol. Il se trouve derrière la Halle Pajol, adossé au collège Aimé-Césaire. Il se répartit sur 3 étages.

Voir aussi

Notes

Liens externes 

Paris Pajol
Université Paris-Diderot
Université Paris-Cité